Het Veikkausliiga 2002 was het 72ste seizoen op het hoogste niveau in Finland. De competitie begon op zondag 28 april.

Na één volledige speelhelft, waarbij de twaalf teams elkaar troffen in een thuis- en uitduel, werd de competitie opgeknipt in een kampioens- (acht clubs) en een degradatiepoule (vier clubs uit de hoogste afdeling en vier clubs uit de Ykkönen, de op een na hoogste afdeling van het Finse betaalde voetbal). De hervatting van het seizoen begon op zaterdag 14 september en eindigde op zaterdag 26 oktober.

HJK Helsinki won de twintigste landstitel uit de clubhistorie. De ploeg onder leiding van trainer-coach Keith Armstrong had na 29 wedstrijden uiteindelijk vijf punten voorsprong op achtervolger MyPa.

Topscorer werd Mika Kottila van HJK Helsinki. Hij scoorde achttien keer. Hij werd op de ranglijst gevolgd door de Rus Valeri Popovitš (FC Haka), die zeventien doelpunten maakte gedurende het seizoen.

Dit seizoen konden drie clubs promoveren vanuit de Ykkönen, omdat de hoogste afdeling met ingang van het seizoen 2003 werd uitgebreid, van twaalf naar veertien clubs.

Voor aanvang van het seizoen veranderde Atlantis FC de naam in AC Allianssi, en de club verhuisde van Helsinki naar Vantaa.

Uitslagen

Eindstand voorronde

Eindstand kampioensgroep

Eindstand promotie/degradatiegroep
Voorronde plus kampioensgroep

TPS Turku, FC Jokerit en FC KooTeePee promoveerden naar de hoogste afdeling
VPS Vaasa degradeerde naar de Ykkönen.

Statistieken
 Topscorers Voorronde plus kampioensgroep. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijf of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
Andras Vilnrotter, Kaj Nylund, Antti Heinola, Joakim Jensen, Aarno Turpeinen, Ville Nylund, Ossi Martikainen, Hannu Haarala, Toni Kallio, Rami Hakanpää, Markus Heikkinen, David Wilson, Mika Lehkosuo, Aleksej Jerjomenko sr., Jari Ilola, Jussi Peteri, Kristian Kunnas, Marcio Pimentel, Aleksej Jerjomenko, Niclas Grönholm en Petri Oravainen. Trainer-coach: Keith Armstrong.

Prijzen
Beste speler
 Valeri Popovitsj (FC Haka Valkeakoski)
Beste nieuwkomer
 Ari Nyman (FC Inter Turku)
Beste doelman
 András Vilnrotter (HJK Helsinki)
Beste verdediger 
 Tero Penttilä (HJK Helsinki)Beste middenvelder:
 Antti Okkonen (MyPa Anjalankoski)
Beste aanvaller
 Valeri Popovitsj (FC Haka Valkeakoski)Beste coach
 Keith Armstrong (HJK Helsinki)

Zie ook
Beker van Finland 2002
Fins voetbalelftal in 2002

2002
Competitievoetbal 2002